Roches bezeichnet:

 ein Gesangstrio aus drei Schwestern namens The Roches
 eine Gemeinde im Schweizer Kanton Bern, siehe Roches BE

Gemeinden in Frankreich:
 Roches (Creuse) im Département Creuse
 Roches-lès-Blamont im Département Doubs
 Roches-Bettaincourt im Département Haute-Marne
 Roches-sur-Marne im Département Haute-Marne
 Roches (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Roches-Prémarie-Andillé im Département Vienne

Roches ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Des Roches (1542–1587), französische Schriftstellerin und Salonnière
François de Roches (1701–1769), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Harrison Roches (* 1983), belizischer Fußballspieler
 Léon Roches (1809–1901), französischer Diplomat
 Madeleine Des Roches (1520–1587), französische Schriftstellerin und Salonnière

Siehe auch:
 Roche
 Rosch